Thomas Pichler (né le  à Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige) est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il passe professionnel avec le RoKi-79 Rovaniemi dans la Suomi-Sarja, le troisième échelon finlandais. Il débute dans la Serie A la saison suivante avec le HC Val Pusteria Wolves. Il est capitaine de l'équipe de 2009 à 2011.

Carrière internationale 
Il représente l'Italie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| RoKi-79 Rovaniemi || Suomi-Sarja|| 30|| 8|| 11|| 19|| 16|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 36|| 6|| 9|| 15|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 42|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 32|| 3|| 0|| 3|| 32|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 31|| 3|| 2|| 5|| 46|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 42|| 5|| 11|| 16|| 28|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 40|| 2|| 4|| 6|| 14|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HC Val Pusteria Wolves || Serie A|| 33|| 2|| 5|| 7|| 32|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| AS Renon || Serie A|| 46|| 6|| 7|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| SV Caldaro || Serie A2 || 26|| 11|| 24|| 35|| 10|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2014-2015|| SV Caldaro || Serie A || 17|| 2|| 7|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| colspan="15"|
|-
| 2016-2017 || SV Caldaro || Serie A2 || 17 || 8 || 9 || 17 || 12 || 7 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || SV Caldaro || Serie A2 || 29 || 14 || 31 || 45 || 36 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4

Notes et références 

Naissance à Bolzano
Personnalité italienne du XXIe siècle
Joueur international italien de hockey sur glace
Naissance en mai 1985
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HC Val Pusteria
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SV Caldaro